Kazár steht für: 

 Kazár, Gemeinde in Ungarn

Kazár ist der Familienname folgender Personen:
 Matej Kazár (* 1983), slowakischer Biathlet
 Peter Kazár (* 1989), slowakischer Biathlet

Siehe auch:
 Khazar
 Kaşar, Schnittkäse